La Princesa Amalia de Sajonia-Weimar-Eisenach (20 de marzo de 1830 - 1 de mayo de 1872) fue una princesa holandesa como primera esposa del Príncipe Enrique de los Países Bajos, hijo del rey Guillermo II de los Países Bajos.

Biografía

Familia 
Ella era hija del Príncipe Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la Princesa Ida de Sajonia-Meiningen.

Princesa de los Países Bajos 
Conoció por primera vez a Enrique, junto a su hermano Alejandro en la isla de Madeira en 1847. Se casó con Enrique en Weimar el 19 de mayo de 1853. Dividieron su tiempo entre el Castillo de Walferdange en Luxemburgo, donde Enrique era estatúder, y el Palacio de Soestdijk durante el verano.

El matrimonio no tuvo hijos pero fue descrito como feliz, ya que Amalia actuaba como confidente, apoyo y consejera de Enrique, y como intermediaria durante conflictos familiares. Ella pudo influenciar en la defensa de Enrique de la posición independiente de Luxemburgo durante el conflicto de 1866-1870.

Como había sido antes de su matrimonio, ella tuvo gran interés en la caridad, lo que la hizo popular en Luxemburgo. Fue gracias a ella que se introdujeron kindergartens en la región (iniciados por Friedrich Fröbel).

A su muerte en 1872 fue enterrada en la Nieuwe Kerk en Delft. En 1876 la ciudad de Luxemburgo inauguró una estatua de ella en presencia de Enrique.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Princesas de los Países Bajos
Nacidos en Gante